Джи́на То́мпсон (; настоящее имя — Ладжи́ния То́мпсон (), род. в Вайнленде, Нью-Джерси, США) — американская R’n’B-певица, наиболее успешная часть карьеры которой пришлась на 1990-е годы.

Биография 
Томпсон выросла в Вайнленде (Нью-Джерси). Пела с детского возраста. После окончания учёбы в 1995 году подписала контракт с лейблом «Mercury Records», на котором в следующем году записала свой дебютный альбом «Nobody Does It Better». Сингл с этого альбома, «The Things That You Do», получил хорошие рейтинги в музыкальных чартах «Billboard». В это время Джина Томпсон сотрудничает с тогда ещё малоизвестной Мисси Эллиотт, которая принимает гостевое участие в записи второго альбома Томпсон «If You Only Knew» в 1999 году.

В целом пик популярности певицы пришёлся на 1996—1998 годы, после чего её музыкальная карьера пошла на спад. После неуспешного сингла «Caught Up» (1999) проект Джины Томпсон был заморожен. В 2009 году певица вернулась в шоу-бизнес, выпустив свой третий альбом «Missing You». Из-за недостаточного финансирования пластинка, однако, также провалилась в хит-парадах.

Томпсон имеет собственный лейбл звукозаписи «MaLjo Entertainment».

Дискография

Альбомы 
 «Nobody Does It Better» (1996) —  US Heatseekers #26, US R&B Albums #36
 «If You Only Knew» (1999)
 «Missing You» (2009)

Синглы 
 «The Things That You Do» (1996) —  US Hot 100 #41, US R’n’B #12, US Dance #3
 «You Bring The Sunshine» (1997) —  US R’n’B #53
 «Ya Di Ya (feat. Missy Elliott)» (1999) —  US R’n’B #38,  GER #85
 «Caught Up (feat. Beanie Sigel)» (1999)
 «We Don’t Talk No More (Dancehall Remix)» (2008)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (заархивировано)
 

Исполнители Elektra Records
Исполнители Mercury Records